Obrana Brestské pevnosti probíhala v dějinách několikrát:

Obrana Brestské pevnosti (1939)
Obrana Brestské pevnosti (1941)